Beaumont puede referirse a:

Apellido
 Angel Julio Gómez de Segura, que firmaba como Beaumont, (1922- 1994), historietista.
 Christophe de Beaumont, religioso francés, (1703-1781).
 Claudio Francesco Beaumont, pintor veneciano del siglo XVI.
 Francis Beaumont, actor inglés, (1585-1615).
 Gustave de Beaumont, político francés, (1802-1866).
 Hubert de Beaumont, vizconde de Maine, (¿1030-1095?)
 Harry Beaumont, realizador americano (1888-1966).
 Gontrán de Beaumont Portales, militar, médico-cirujano y ginecólogo chileno (1893-1975).
 Jean-Louis Beaumont, político (1925).
 Jeanne Marie Leprince de Beaumont, escritora francesa, (1711-1780).
 Luis de Beaumont, condes de Lerín.
 Marc Antoine de Beaumont, militar francés, (1763-1830).
 Le Prévôt de Beaumont, abogado francés (1726-1823).

Topónimos

Bélgica 

 Beaumont, municipio belga de Valonia, en la provincia de Hainaut.

Canadá 

 Beaumont, municipio canadiense de Quebec.
 Beaumont, central hidroeléctrica del Quebec.
 Beaumont, localidad de Alberta próxima a Edmonton.

Estados Unidos 
 Beaumont, ciudad de los Estados Unidos de América en el estado de Texas.
 Beaumont, ciudad de los Estados Unidos de América en el estado de California.

Francia 
 Beaumont, comuna de Ardecha.
 Beaumont, comuna de Corrèze.
 Beaumont, comuna de Gers.
 Beaumont, comuna de Alto Loira.
 Beaumont, comuna de Meurthe y Mosela.
 Beaumont, excomuna de Nièvre, ahora integrado en Beaumont-Sardolles.
 Beaumont, comuna de Puy-de-Dôme.
 Beaumont, comunade Alta Saboya.
 Beaumont, comuna de Vienne.
 Beaumont, comuna de Yonne.
 Parc Beaumont, parque en Pau.
 Palais Beaumont, palacio de congresos en Pau.
 Beaumont-de-Lomagne, comuna de Tarn y Garona.
 Beaumont-de-Pertuis, comuna de Vaucluse.
 Beaumont-du-Gâtinais, comuna de Sena y Marne.
 Beaumont-du-Lac, comuna de Alto Vienne.
 Beaumont-du-Périgord, antiguamente Beaumont, comuna de Dordoña.
 Beaumont-du-Ventoux, comuna de Vaucluse.
 Beaumont-en-Argonne, comuna de Ardenas.
 Beaumont-en-Artois, antigua comuna de Paso de Calais, ahora integrada en Hénin-Beaumont.
 Beaumont-en-Auge, comuna de Calvados.
 Beaumont-en-Beine, comuna de Aisne.
 Beaumont-en-Cambrésis, comuna de Norte.
 Beaumont-en-Diois, comuna de Drôme.
 Beaumont-en-Verdunois, comuna de Mosa.
 Beaumont-en-Véron, comuna de Indre y Loira.
 Beaumont-Hague, comuna de Mancha.
 Beaumont-Hamel, comuna de Somme.
 Beaumont-la-Ferrière, comuna de Nièvre.
 Beaumont-la-Ronce, comuna de Indre y Loira.
 Beaumont-le-Hareng, comuna de Sena-Marítimo.
 Beaumont-le-Roger, comuna de Eure.
 Beaumont-le-Vicomte, antiguo nombre de Beaumont-sur-Sarthe.
 Beaumont-les-Autels, comuna de Eure y Loir.
 Beaumont-les-Nonains, comuna de Oise.
 Beaumont-lès-Randan, comuna de Puy-de-Dôme.
 Beaumont-lès-Valence, comuna de Drôme.
 Beaumont-Monteux, comuna francés de Drôme.
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, comuna de Mayenne.
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, comuna de Sarthe.
 Beaumont-Sardolles, Comunade Nièvre.
 Beaumont-sur-Dême, comuna de Sarthe.
 Beaumont-sur-Grosne, comuna  de Saône y Loira.
 Beaumont-sur-Lèze, comuna de Alto Garona.
 Beaumont-sur-Oise, comuna de Valle de Oise.
 Beaumont-sur-Sarthe, comuna de Sarthe.
 Beaumont-sur-Vesle, comuna de Marne.
 Beaumont-sur-Vingeanne, comuna de Côte-d'Or.
 Beaumont-Village, comuna de Indre y Loira.
 Hénin-Beaumont, comuna de Paso de Calais, fusión de Hénin-Liétard y Beaumont-en-Artois.
 Cantón de Beaumont (Puy-de-Dôme).
 Cantón de Beaumont-du-Périgord (Dordoña).

Haití
 Beaumont, comuna del departamento de Grand'Anse.
 Beaumont, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Beaumont.